ASG puede referirse a:
Agrupación Socialista Gomera, partido político español.
ASG, grupo de rock estadounidense.

Siglas